Тетерина — фамилия и топоним:

 Тетерина — деревня, Плесецкий район, Архангельская область.
 Тетерина — деревня, Соликамский район, Пермский край.

 Персоналии
 Тетерина, Татьяна Евгеньевна (род. 1965) — шашистка, чемпионка СССР (1988) и России (1999, 2008).

См. также 
 Тетерин